El Partido Liberal Catalán va ésser un partit polític fundat a l'octubre del 1931 a Barcelona. Es proposà "agrupar cuantos simpaticen con los más puros ideales de libertad y democracia". Mantenia relacions amb la Unión Social Hispánica. Els seus dirigents foren Clemente Vizcarri Torres (president) i Joaquín Jiménez de Alcaraz (president de les joventuts).

Referències 

Partits polítics catalans desapareguts